Zetman, une série de manga de Masakazu Katsura.
Zetman, un manga de Masakazu Katsura, recueil d'histoires courtes.